Ди Наполи () — итальянская фамилия.

Известные носители:

 Ди Наполи, Артуро (род. 1974) — итальянский футболист.
 Ди Наполи, Дженнаро (род. 1968) — итальянский легкоатлет.

См. также 
 Де Наполи, Фернандо